Национальный состав Казахстана — этнический аспект демографии республики. Сегодняшний Казахстан — государство с полиэтническим составом населения. Согласно данным переписи населения Казахстана 2021 года основными этносами являются: казахи (70,4 % населения), русские (15,5 %), узбеки (3,2 %), украинцы (2,0 %), уйгуры (1,5 %), немцы (1,2) %, татары (1,1 %) и другие.

Перепись 2009 года 
Официальные предварительные данные переписи 2009 года о доли основных этносов были опубликованы 4 февраля 2010 года: казахов — 63,1 % населения, русских — 23,7 %, узбеков — 2,8 %, украинцев — 2,1 %, уйгур — 1,4 %, татар — 1,3 %, немцев — 1,1 %, других этносов — 4,5 %. Численность казахов за 1999—2009 годы увеличилась, таким образом, на 26 % (или на 2,1 млн чел.), узбеков — на 23 % (на 87 тыс.), уйгур — на 6 % (на 13 тыс.). Резко сократилось число немцев — на 50 % (на 175 тыс.), а также украинцев — на 39 % (на 214 тыс.), татар — на 18 % (на 46 тыс.), русских — на 15 % (на 683 тыс. чел.).

Перепись 2021 года 
Доля основных этносов согласно кратким итогам переписи 2021 года, опубликованным 1 сентября 2022 года: казахов — 70,4 %, русских — 15,5 %, узбеков — 3,2 %, украинцев — 2,0 %, уйгур — 1,5 %, немцев — 1,2 %, татар — 1,1 %, других этносов и не указавших национальность — 5,1 %.

Число этносов по численности

История этнического состава согласно переписям

Национальный состав по областям на 2021 год 
По данным переписи населения 2021 года (чел.):

По данным переписи населения 2021 года (%):

История 

Формирование многонационального состава населения на территории современного Казахстана началось в середине XV столетия, при Казахском Ханстве, когда завершился этногенез казахов из тюркских и частично монгольских племен. Далее, до самого начала XX века казахи абсолютно преобладали в составе населения Казахстана.

В начале ХХ-го века, в результате Столыпинской переселенческой политики в Казахстане происходит значительный рост русско-украинского населения. К 1911 году доля казахов сократилась до 67,2 % населения.

Кампания по коллективизации и засуха в 30-х годах вызвала жестокий голод, который принято в народе называть «Голощекинский голод». Часть богатых казахов — баев, ушла со стадами в Китай и соседние среднеазиатские республики и Россию. В 1931—1934 годах от голода и болезней погибло около полутора миллионов человек.

Казахская ССР наряду с Киргизской (а также ликвидированной в 1956 году Карело-Финской ССР) был одной из союзных республик СССР, в которой титульная нация долгое время составляла меньшинство; такое положение начало складываться в 30-е годы не только в результате больших потерь казахского населения, но прежде всего ввиду переселения на территорию Казахстана из других республик СССР нескольких миллионов людей. В период с 1935 по 1940 годы имели место постоянные депортации поляков из Западной Украины, Белоруссии и Литвы (около 120 тысяч человек). В годы Второй мировой войны в Казахстан были насильственно переселены с Поволжья немцы, с Кавказа чеченцы, ингуши и другие народы, а в 1950—1960-е годы в связи с освоением целины сюда переехало более миллиона жителей России, Украины и Белоруссии. В результате удельный вес казахов, составлявших в 1926 году 57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до 38 %, а в 1959 году не превышал и 30 %. Лишь в 1990-е удельный вес казахов превысил 50 % отметку. При этом в послевоенный период для казахов (как и для других коренных народов Центральной Азии) была характерна относительно высокая рождаемость, при этом рождаемость русских и других европейских народов Казахстана (составлявших в 1930—1980-е годы свыше 60 % населения республики) неуклонно снижалась, особенно в хрущёвское и горбачёвское время. Уже в конце 1960-х миграционное сальдо Казахстана стало отрицательным, но массовый отток европейского населения начался в конце 1980-х. Уже к концу 1980-х в казахских семьях рождалось больше половины детей республики. В конце 1980-х — начале 1990-х рождаемость всех народов СССР значительно снизилась, но если у русских она снизилась с уровня простого воспроизводства до сильно суженного воспроизводства, то у казахов с уровня расширенного воспроизводства до уровня простого, что привело только к незначительному замедлению естественного прироста и небольшому возрастанию среднего возраста. Ситуацию сильно усугубила массовая эмиграция русских и других европейских народов (с 1989 до 1999 численность русских Казахстана сократилась на 29 %, немцев — на 63 %, украинцев — на 39 %, татар — на 24 %, при этом число казахов выросло на 22 %). Всего с 1939 по 2016 год численность казахов в Казахстане выросла в 5 раз с 2328 тыс. до 11175 тыс. При этом казахское население демографически молодо (средний возраст около 25 лет), в то время как русское состоит в основном из пожилых людей (средний возраст 50 лет), что является не только следствием низкой рождаемости, но и массовым отъездом молодёжи с конца 1980-х годов. Доля казахов среди новорожденных составляет около 75 %, в то время как большинство (55 %) пенсионеров — русские, что напонимает аналогичную ситуацию в Западной Европе, странах Америки, ЮАР, Австралии. При этом с начала 2000-х рождаемость среди казахов существенно выросла, что также типично для большинства народов СНГ, где на смену снижению рождаемости в 1990-е годы пришёл рост в 2000-е.

Этнический состав Казахстана после распада СССР изменился сильнее, чем в любой другой республике бывшего СССР, что удивительно учитывая отсутствием крупных межнациональных конфликтов и в целом хорошие межэтнические отношения населения страны.

В течение всей первой половины XX столетия вплоть до переписи 1959 года, когда относительное количество казахского населения достигло 30,02 %, удельный вес казахского населения неуклонно уменьшался как в силу мощного миграционного притока иноэтничного населения в Казахстан, так и по причине массовой гибели населения в годы Гражданской войны и коллективизации.

В 1950-х — начале 1960-х годов в Казахстан приезжали в основном семьями и оставались там, однако к концу 1960-х стало больше приезжать одиночек с целью заработать деньги и вернуться на родину.

В последующие годы в результате высокого естественного прироста численность и удельный вес казахов начинает постепенно увеличиваться.

Одной из наиболее значительных групп населения Казахстана в XX веке стали депортированные в годы войны немцы, численность которых к 1989 году достигла 957 518 человек.

Также значительно за период с 1926 по 1989 годы выросла численность татар, белорусов, уйгуров, корейцев и других. Сохранили своё достаточно значительное представительство узбеки. При этом только уйгуры и узбеки увеличили свою численность за счёт естественного прироста населения, все остальные народы выросли главным образом за счёт миграционного прироста.

С 1968 года сальдо миграции становиться отрицательным, но население продолжает расти за счёт относительно высокого естественного прироста.

Появление убыли населения приходится на начало 1990-х годов. Определяющую роль в этом сыграл миграционный отток из Казахстана. Однако до 1993 года население Казахстана хотя и медленно, но ежегодно увеличивалось только благодаря показателю естественного прироста.

В 1993 году была зафиксирована наибольшая численность населения Казахстана за всю историю до 1990—2000-х годов — 17,0 млн человек, превзойдённая вновь к концу 2013 года (17,2 млн человек).

С 1993 года численность населения республики ежегодно сокращалась вплоть до 2003 года и уменьшилась на 13 %.

С 2003 года население Казахстана перестало уменьшаться, благодаря исчезновению сальдо миграции, то есть число въезжающих людей в республику на сегодняшний день превышает выезжающих.

В 2009 году численность жителей республики впервые за годы независимости превысила 16 миллионов человек.

Ранние годы суверенитета Казахстана привели к тотальному изменению этнодемографической ситуации в стране. Эмиграция населения из Казахстана в Россию и страны Европы снизила население страны на 9,1 % по состоянию на 1999 г.

За 1989—1999 гг. численность абсолютного большинства народов Казахстана значительно сократилась. За 1989—1999 гг. численность немцев уменьшилась на 63,1 %. Численность русского населения снизилась на 28,6 %, украинцев — на 38,9 %, татар — на 24,1 %, белорусов — на 38, 7 %, корейцев — на 3,5 %, поляков — на 21,1 % и т. д. Снизилась также численность чеченцев, башкир, молдаван, ингушей, мордвы, армян, греков, киргизов, болгар, лезгин, туркмен и абсолютного большинства других народов Казахстана. Но в настоящее время ситуация выправляется и наблюдается незначительное увеличение численности некоторых народов (корейцы, чеченцы и др.), также ощутимо снижение темпов сокращения по другим народам (татары, немцы и др.).

За период с 1989 по 1999 годы заметно возросла численность казахов, увеличившись на 22,1 %, кроме того увеличилась численность узбеков — на 11,6 %, уйгур — на 13,5 %, дунган — на 22,4 % и курдов — на 28,8 %.

Согласно данным Всесоюзной переписи 1989, неказахское население только в двух из 19 тогдашних областей Казахской ССР составляло менее 1/4 всего населения: в Гурьевской, ныне Атырауской (20,1 %) и Кзыл-Ординской, ныне Кызылординской (20,6 %). В семи областях на долю этой части нетитульного населения приходилось от 2/3 до 4/5 всего населения: Кокчетавской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Целиноградской (Акмолинской), Кустанайской. А в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях доля казахов не превышала 20 %. В 1999 в Казахстане была проведена первая национальная перепись населения, показавшая, что доля казахов во всем населении республики поднялась с 40,1 % до 53,4 %. Наибольшую прибавку как к абсолютной численности казахов, так и к их удельному весу дали южные и западные области. На севере и востоке доля казахов также увеличилась во всех областях. Наиболее сильными были изменения в национальном составе населения Астаны (бывшей Акмолы): с 1989 абсолютная численность казахов в населении этого города возросла в 2,6 раза, удельный вес — примерно в 2 раза, так что их доля в населении новой столицы составила 41 %.

Национальный состав по областям на 1989 год 
По данным переписи 1989 и в границах областей по состоянию на 1989 год:

Национальный состав по областям на 2010 год 
По данным на 1 января 2010 года с учётом данных переписи 2009 года:

Национальный состав по областям на 2016 год 
По данным на 1 января 2016 года (чел.):

По данным на 1 января 2016 года (%):

Примечания

Ссылки 
 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан